Бо́днар — поширене українське прізвище.

Відомі представники

А 
 Боднар Анна Андріївна (1917 — ? після 1941) — діячка українського визвольного руху, член ОУН. Засуджена на т. зв. «Процесі 59-ти» у Львові 1941 року.

В 
 Боднар Вадим Олександрович (* 1992) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Боднар Василь Миронович (* 1976) — український дипломат.
 Боднар Василь Федорович (1972 — 2014) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Боднар Володимир Євгенович (1915 — 2002) — український письменник-мемуарист, журналіст, співак.
 Боднар Володимир Володимирович (?) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Боднар Володимир Лукич ( 1942) — придністровський державний, політичний і громадський діяч, один з лідерів придністровських українців.
 Боднар Гус (1923—2005) — канадський хокеїст українського походження, нападник.

Г 
 Боднар Григорій (1815—1885) — український священик (УГКЦ), громадський діяч, літератор.

Е 
 Боднар Еріка (1948) — угорська акторка театру і кіно.

І 
 Боднар Іван (1821 — ?) — український селянин, дяк, війт, посол до Райхсрату Австро-Угорщини та Галицького сейму
 Боднар Іван Андрійович (1880—1968) — педагог, директор «Українбанку» в Тернополі, діяч НТШ.
 Боднар Ігор Ярославович (1941 — 2011) — український графік, поет і педагог.
 Боднар Ілько Павлович (1921 — 1994) — український письменник, діаспорянин у Чехії.

К 
 Боднар Катерина Филимонівна (1932) — український бібліотекознавець, Заслужений працівник культури України.

Л 
 Боднар Ласло (1979) — угорський футболіст, захисник.

М 
 Боднар Максим Володимирович — старший солдат Збройних сил України.
 Боднар Мирослав Омелянович (1971) — український реформатор газового та енергетичного ринків.
 Боднар Мірек (1985) — український поет, перекладач і видавець.

О 
 Боднар Олег Борисович (1974) — професор, доктор медичних наук.
 Боднар Олег Омелянович (1977) — український керівник вищої ланки.
 Боднар Олег Ярославович (1947) — український архітектор, доктор мистецтвознавства  .
 Боднар Олексій (1889 — 1941) — український греко-католицький священик, новомученик УГКЦ.
 Боднар Ольга Борисівна (1965) — український політик, колишній народний депутат України.

П 
 Боднар Петро Степанович (1976 — 2014) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Боднар Порфирій (1880 — 1958) — український греко-католицький священик, капелан УГА.

Р 
 Боднар Роман (1921—2002) — поручник УПА, командир сотень «Холодноярці-1» і «Переяслави-1» ТВ-13 «Розточчя».
 Боднар Роман Адамович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Боднар Роман Миколайович (1945—2004) — український лікар-психіатр, літератор.
 Боднар Роман Миколайович (* 1974) — голова Черкаської ОДА.

С 
 Боднар Сергій Володимирович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Боднар Сергій Петрович (1970) — український географ-картограф, фотограмметрист.

Ф 
 Боднар Федір Іванович (1933—1988) — український історик, педагог.
 Боднар Флоріан Григорович (1942) — український педагог, афорист, гуморист, сатирик, краєзнавець, громадський діяч.

Ю 
 Боднар Юрій Васильович (1955—2020) — український живописець.
 Боднар Юрій Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Я 
 Боднар Ярослав Ярославович (1945) — український вчений у галузі медицини, доктор медичних наук (1992), професор (1994).

 Сай-Боднар Сергій Іванович (1964) — український журналіст, Заслужений журналіст України.

Примітки 

Українські прізвища